Presto (album), een muziekalbum van Rush
 Presto (computerterm), een plugin voor het softwarepakketbeheerprogramma YUM (bij op RPM gebaseerde systemen)
 Presto (layout-engine), de rendering engine van webbrowser Opera versie 7 tot en met 12
 Presto (fiets), een Nederlands fietsenmerk
 Presto (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
 presto (muziekterm), een Italiaanse muziekterm
 Presto (kansspel), een krasspel van de Nationale Loterij
 Presto (film), een korte film van Pixar Animation Studios
 Presto (gemeente), een gemeente (Municipio) in de Boliviaanse provincie Jaime Zudáñez
 Presto (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente